Raffo är en kulle i Antarktis. Den ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Raffo är  meter över havet.

Terrängen runt Raffo är platt västerut, men österut är den kuperad. Havet är nära Raffo västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Raffo. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Maldonado Station,  kilometer sydväst om Raffo.

Kommentarer

Källor 

Kullar på Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis